Moderato cantabile, roman de Marguerite Duras publié en 1958 ;
 Moderato cantabile, film de Peter Brook sorti en 1960 d'après le roman de Marguerite Duras.